Палмер, Джеффри:

 Палмер, Джеффри (род. 1942) — политик, 33-й премьер-министр Новой Зеландии.
 Палмер, Джеффри Дональд (род. 1955) — американский учёный, биолог и ботаник.